DUS eller dus har flere betydninger:
 Dus - tiltale
 Det Udenrigspolitiske Selskab
 DUS - Diode-Universal-Silicium fra tidsskriftet Elektor